Casimiro de Abreu este numele unui poet și scriitor brazilian romantic, dar are și alte sensuri, precum urmează:

 Casimiro de Abreu (1839 – 1860) poet, dramaturg și romancier brazilian romantic, adept al mișcării ultra-romantismului, faimos pentru poemul Meus oito anos,
 Casimiro de Abreu (Rio de Janeiro), municipalitate braziliană, denumită în onoarea scriitorului și
 Casimiro de Abreu Esporte Clube, club de fotbal brazilia, denumit în onoarea scriitorului.

Nume
Municipalități